Cepelin (Zeppelin) je kruti zračni brod.
Zeppelin još može značiti:

Zeppelin - (Luftschiffbau Zeppelin GmbH) njemačka tvrtka koju je 1908. godine osnovao grof Ferdinand von Zeppelin,
Zeppelin LZ1 - njemački kruti cepelin,
Zeppelin NT - linija modernih cepelina,
Zeppelin (film), britanski film iz 1971.,
Zepelin - naselje u Njemačkoj, mala zajednica izvan grada Bützowa,

Ferdinand von Zeppelin - njemački grof i proizvođač zrakoplova,
Led Zeppelin - engleski rock sastav,
Graf Zeppelin - njemački nosač zrakoplova iz Drugog svjetskog rata,
LZ 127 Graf Zeppelin - njemački kruti cepelin,
LZ 130 Graf Zeppelin II - njemački kruti cepelin,
Nosači zrakoplova klase Graf Zeppelin - klasa njemačkih nosača zrakoplova.